Canada
 Torrington – frazione della Divisione No. 5, Alberta
 Regno Unito
 Torrington o Great Torrington – città del distretto di Torridge, Devon
 Black Torrington – villaggio del distretto di Torridge, Devon
 Little Torrington – villaggio del distretto di Torridge, Devon
 Stati Uniti d'America
 Torrington – città della Contea di Litchfield, Connecticut
 Torrington – capoluogo della Contea di Goshen, Wyoming